Gutenäcker ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Gutenäcker (1833–1897), deutscher Bibliothekar
 Friedrich Gutenäcker (1852–1906), deutscher Tierarzt
 Josef Gutenäcker (1800–1866), deutscher Altphilologe und Numismatiker